SF puede hacer referencia a:

Siglas 
 San Francisco, ciudad de California (EE. UU.).
 Alguna división administrativa llamada Santa Fe.
 Schweizer Fernsehen, emisora televisiva suiza.
 Abreviatura de Science Fiction (ciencia ficción).
 Scuderia Ferrari, escudería de Fórmula 1.
 Sección Femenina, la rama femenina del partido Falange Española, y posteriormente de FET de las JONS.
 Semifinal, término para referirse a la penúltima fase de un campeonato.
 Sinn Féin, partido político irlandés.
 Socialistisk Folkeparti, partido político danés.
 Sociedad Financiera.
 SourceForge, un sistema para la gestión del desarrollo del software.
 Spaghetti Funk, crew de hip hop.
 Star Fox, videojuego de Nintendo, o la serie del mismo nombre.
 Street Fighter - serie de videojuegos de Capcom.
 Superleague Formula, competición automovilística compuesta por equipos que representaban clubes de fútbol.
 Square Feet= pie(s) cuadrado(s).
 s.f., sin fecha, al citar obras.
SF,  San Fernando. Población de Cádiz, antigua Isla de León.

Códigos 
 SF, código IATA de Tassili Airlines.
 SF, código FIPS 10-4 de Sudáfrica.
 SF, antiguo código ISO 3166-1 alpha-2 de Finlandia (ahora FI).
 SF, código ISO 3166-2:CV de São Filipe (Cabo Verde).
 SF, código ISO 3166-2:HU de Székesfehérvár (Hungría).

Siglas